Йёрген Маттиас Христиан Скьётте (; 20 апреля 1815, Копенгаген, Дания — 22 апреля 1884, Копенгаген, Дания) — датский .

Биография 
Родился 20 апреля 1815 года в Христиансхавне (район Копенгагена). Был профессором и инспектором в музее Копенгагена. С 1870 года и до своей кончины возглавлял Naturhistorisk Tidsskrift. Скончался 22 апреля 1884 года в Копенгагене.

Семья 
 Жена — Мария Хеллманн ()
 Сын —  (1849—1909) датский архитектор

Библиография 
 1841: Genera og species of Danmarks Eleutherata at tjene som fauna for denne orden og som indledning til dens anatomie og historie
 1857: Naturhistoriske bidrag til en beskrivelse of Grønland / af J. Reinhardt, J.C. Schiødte, O.A.L. Mørch, C.F. Lütken, J. Lange, H. Rink. Særskilt aftryk af tillæggene til «Grønland, geographisk og statistisk beskrevet», af H. Rink.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 The history of the Zoological Museum, University of Copenhagen